Tioga County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Tioga County, New York 
 Tioga County, Pennsylvania